Первая Конституция Вермонта была разработана в июле 1777 года, почти через пять месяцев после того, как Вермонт объявил себя независимой страной, теперь часто называемой республикой Вермонт. Конституция действовала до её обширного пересмотра в 1786 году. Вторая Конституция Вермонта вступила в силу в 1786 году и просуществовала до 1793 года, через два года после того, как Вермонт был принят в состав США в качестве четырнадцатого штата. В 1791 году Вермонт стал четырнадцатым штатом США, а в 1793 году он принял свою нынешнюю Конституцию.

Конституция 1777 года 
Конституция 1777 года была первой конституцией, которая запрещала взрослое рабство, предоставляла избирательное право неземельным мужчинам и устанавливала бесплатное государственное образование. Конституция была принята 8 июля 1777 года в таверне в Виндзоре, теперь известной как Старый дом Конституции и управляемой как Государственный исторический объект. Конституция состояла из трех основных частей. Первая была преамбулой, напоминающей Декларацию независимости Соединенных Штатов:Для благополучия и безопасности жителей этого государства совершенно необходимо, чтобы отныне оно было свободным и независимым государством и чтобы в нем существовала справедливая, постоянная и надлежащая форма правления, основанная только на народном авторитете, согласном с руководством почтенного американского Конгресса.Доктор Джонас Фэй был делегатом конвенции. Его назначили председателем комитета, который разрабатывал проект Декларации, объявляющей о создании Республики Вермонт.

Глава первая 
Вторая часть Конституции 1777 состояла из первой главы Конституции. Эта глава состояла из 19 статей, гарантирующих различные гражданские и политические права в Вермонте:

 Первый раздел Конституции провозглашал, что "все люди рождаются одинаково свободными и независимыми и обладают определенными естественными, неотъемлемыми и неотчуждаемыми правами, среди которых — защита жизни и свободы; приобретение, обладание и защита собственности, а также стремление и получение счастья и безопасности". Далее в статье говорилось, что из-за этих принципов "ни один мужчина, рожденный в этой стране или привезенный из-за моря, не должен быть удержан по закону, чтобы служить какому-либо лицу в качестве слуги, раба или ученика после того, как он достигнет возраста двадцати одного года...". Это был первый частичный запрет на рабство в Америке, он не был строго соблюден, и рабство в государстве сохранялось, по крайней мере, еще шестьдесят лет.
 Второй раздел провозглашал, что "частная собственность должна быть подчинена общественному использованию, когда этого требует необходимость; тем не менее, всякий раз, когда собственность какого-либо конкретного человека берется для общественного использования, владелец должен получать эквивалент в деньгах."
 Третий раздел устанавливает свободу вероисповедания.
 С четвёртого по седьмой раздел Правительство подчинялось интересам народа.
 Восьмой раздел давал всем свободным людям право голоса (даже если они не владели собственностью).
 В девятом разделе говорится, что, поскольку каждый человек имеет право на защиту своей жизни, свободы и собственности, он должен внести свою долю в счет этой защиты.
 Десятый и одиннадцатый разделы касаются надлежащей правовой процедуры.
 Четырнадцатый и пятнадцатый раздел касались свободы слова, свободы печати, права на ношение оружия и подчинения военных гражданской власти.
 В семнадцатом разделе признается право на эмиграцию.
 В восемнадцатом разделе признаются права собраний и петиций.
 Девятнадцатый раздел гласит, что никто не должен подлежать транспортировке из Вермонта в любое другое место, где его будут судить за преступления, совершенные в Вермонте.

Глава вторая 
Вторая глава Конституции определяет структуру правительства.

 Первый, второй, третий и четвёртый разделы второй главы предусматривают ,что "...содружество или штат Вермонт в дальнейшем управляются губернатором, заместителем губернатора, советом и палатой представителей". Разделы наделяют исполнительной властью губернатора и совет, а законодательной — Палату представителей и требует создания суда в каждом округе.
 Раздел пятый предписывает всеобщую военную подготовку.
 В разделе шесть говорится, что каждый человек в возрасте не менее 21 года (даже те, кто не владеет собственностью) может голосовать, если они дают клятву, обещая голосовать в соответствии с интересами штата Вермонт. 
 Разделы семь, восемь и девять, а также разделы c одиннадцатого по шестнадцатый предусматривают ежегодные выборы сенаторов и ежегодные сессии законодательных органов.
 В разделе десятом говорится, что законодательный орган должен избрать делегатов в Континентальный Конгресс.
 Разделы семнадцать и восемнадцать касаются полномочий губернатора и совета, в частности наделения губернатора полномочиями главнокомандующего Вооруженными силами.

Конституция 1786 года 
Конституция Вермонта 1786 года установила большее разделение властей, чем то, что преобладало в соответствии с Конституцией 1777 года. В частности, конституция запрещала кому бы то ни было одновременно занимать более одной из определенных должностей: губернатору, вице-губернатору, судье Верховного суда, казначею штата, члену Совета губернатора, члену законодательного органа, генерал-инспектору или шерифу. Конституция также предусматривает, что законодательный орган больше не может функционировать в качестве апелляционного суда или иным образом вмешиваться в дела, рассматриваемые судами, как это часто делалось раньше.

Конституция 1786 года продолжала действовать до того момента, когда в 1791 году Вермонт совершил переход от независимости к статусу одного из Штатов США. В частности, губернатор, члены губернаторского совета и другие должностные лица государства, включая судей во всех судах, просто продолжали выполнять свои обязанности, которые уже осуществлялись.

Конституция 1793 года 
Конституция 1793 года была принята через два года после вступления Вермонта в США и продолжает действовать, с различными более поздними поправками, по сей день. Она исключил все упоминания о жалобах на короля Георга III и на штат Нью-Йорк. В 1790 году законодательный орган Нью-Йорка окончательно отказался от своих претензий на то, что Вермонт был частью Нью-Йорка.

Примечания